Brandon Pirri (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une courte carrière junior, il décide d'aller jouer professionnel dès la saison 2010-2011. Il commence la saison avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey. Il y joue la saison mais a également joué sa première partie avec les Blackhawks de Chicago.

Durant la saison 2013-2014, il est échangé aux Panthers de la Floride. En retour, les Blackhawks reçoivent un choix de troisième ronde au repêchage 2014 et un choix de cinquième ronde au repêchage 2016.

Le , les Panthers l'envoient aux Ducks d'Anaheim en échange d'un choix de sixième ronde au repêchage 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Young Nationals Midget AAA de Toronto ||GTHL ||44 ||54 ||72 ||128 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Derbys de Streetville ||OPJHL ||40 ||18 ||32 ||50 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Derbys de Streetville ||OJHL ||18 ||21 ||28 ||49 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Raiders de Georgetown ||OJHL ||26 ||25 ||20 ||45 ||22 ||14 ||8 ||13 ||21 ||10
|-
|2009-2010 ||Engineers de R.P.I. ||NCAA ||39 ||11 ||32 ||43 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||70 ||12 ||31 ||43 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IceHogs de Rockford ||LAH || 66|| 23|| 33||56 || 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Blackhawks de Chicago || LNH || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || IceHogs de Rockford ||LAH || 76 || 22 || 53 || 75 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Blackhawks de Chicago || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || IceHogs de Rockford ||LAH || 26|| 11|| 15|| 26|| 10|| - || - || - || - || -
|-
|2013-2014|| Blackhawks de Chicago || LNH || 28|| 6|| 5|| 11|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Panthers de la Floride || LNH || 21 || 7 || 7 || 14 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Panthers de la Floride || LNH || 49 || 22 || 2 || 24 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 52 || 11 || 13 || 24 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 || 3 || 2 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 60 || 8 || 10 || 18 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||57 ||29 ||23 ||52 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH ||2 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||29 ||18 ||24 ||42 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH ||31 ||12 ||6 ||18 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago || LAH ||38 ||15 ||20 ||35 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH ||7 ||8 ||2 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 276 || 72 || 49 || 121 || 91 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2021 ||align="left"| || align="left"| Championnat du monde  || 10 || 3 || 0 || 3 ||6 || align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Engineers de RPI
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas